La ou le mérule, appelé aussi « champignon des maisons » (du grec merizo, « partager, fragmenter », allusion au bois dégradé en petites cubes), « champignon des charpentes » ou encore « mérule des maisons », est un nom vernaculaire ambigu qui est utilisé pour désigner plusieurs espèces de champignons lignivores.

En français, il est le plus souvent utilisé pour désigner l'espèce la plus couramment responsable de la dégradation des bois d'œuvre : Serpula lacrymans, dont le nom scientifique était autrefois Merulius lacrimans.

Il n'existe pas d'obligation de diagnostic concernant la présence de ce champignon lors d'une vente immobilière, alors que les sinistres augmentent en particulier dans l'ouest de la France.

Noms français et noms scientifiques correspondants 
Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français.
 Mérule :
 en Europe,  Serpula lacrymans
 aux États-Unis, Meruliporia incrassata (syn. Paria incrassata ou Serpula incrassata)
 Mérule domestique - voir Mérule pleureuse
 Mérule pleureuse ou Mérule pleureur -  Serpula lacrymans (syn. Merulius lacrymans)
 Mérule tremblante - Phlebia tremellosa (syn. Merulius tremellosus)
 Mérule des murs - Paxillus panuoides
 Mérules - espèces du genre Merulius

D'autres espèces actuellement ou anciennement dans le genre Merulius portent aussi parfois ce nom, comme Merulius debriscola ou encore, au , la Mérule chanterelle, anciennement Merulius cantharellus Pers. qui correspond à un comestible des bois, la girolle.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Mérule pleureuse
 Moisissure
 Xylophage

Nom de champignon ambigu